M5 kan syfta på:

 M5 – en stjärnhop i Ormens stjärnbild, se Messier 5
 BMW M5 – en bilmodell från BMW
 M5 (Storbritannien) – en motorväg i Storbritannien
 M5 (Ungern) – en motorväg i Ungern
 M5 (Pakistan) – en motorväg i Pakistan
 M5 Industries – ett specialeffektsbolag grundat av Jamie Hyneman
 HMS M5 – en svensk minsvepare
 Macchi M.5 – en italiensk flygbåt
 M5 Light Tank – en variant av Stuart tank
 Sord M5 – en dator
 M5 standardpaket – av blodprov
 M5 – en dimension för skruvar och muttrar, se M-gänga
 M5-receptor – ett slags receptorer som finns i parasympatiska nervsystemet, se Muskarinreceptorer